Sony α33 (Sony SLT-A33) — один из первых цифровых системных фотоаппаратов Sony с полупрозрачным зеркалом (SLT) c байонетом A. Позиционируется как решение начального уровня и ориентируется на фотолюбителей и начинающих фотографов. Была представлена в 2010 году вместе со старшей Sony A55. Во многом идентична старшей версии, отличаются только аспекты. 

В сентябре 2010 года Sony выпустила служебную записку для камер Sony α33 и Sony α55, оснащенных полупрозрачным зеркалом. Проблема, описанная в заметке, касается чрезмерного нагрева CMOS- матрицы камер в режиме видео, который автоматически отключает его. В зависимости от температуры окружающей среды и того, включена ли стабилизация матрицы, время, по истечении которого камера отключается, составляет от 6 до примерно 30 минут.

Возможности камеры 

 полупрозрачное, неподвижное зеркало
 матрица стабилизации встроена в корпус
 качественный наклонный дисплей
 Режим Live View с высокоскоростной автофокусировкой
 возможность записывать фильмы в качестве Full HD
 эффективная батарея
 USB и HDMI интерфейсы
 низкий уровень шума при высоких значениях ISO
 Автоматическая функция HDR

Технические характеристики Sony Alpha SLT-A33 

 Разрешение: 14 МП (4592х3056).
 Размер матрицы: 23,4х15,6 мм (APS-C).
 Технология, производитель матрицы: CMOS, Sony.
 Система очистки от пыли: да, ультразвуковая.
 Стабилизация изображения: в камере (при помощи сдвига матрицы).
 Автофокус: фазовый автофокус; 15 датчиков фокусировки, в т.ч. 3 крестообразных.
 Диапазон выдержек: 1/4000—30 с.
 Чувствительность: 100—12800 единиц ISO, 25600 единиц ISO в режиме мультикадрового подавления шума (только JPEG).
 Встроенная вспышка: ведущее число 10; опционально доступны внешние вспышки с ведущим числом 20, 42 и 58 (HVL-F20AM, HVL-F42AM и HVL-F58AM); беспроводное управление системными вспышками.
 Экспокоррекция: ±2 EV (шаг 1/3 ступени).
 Экспозамер: матричный, центровзвешенный, точечный.
 Специальные режимы: HDR, панорама, 3D-панорама.
 Поддерживаемые объективы: Sony/Minolta AF.
 Серийная съёмка: 7 к/с (7 RAW, 20 JPEG).
 Накопитель: карты памяти SD/SDHC/SDXC или Memory Stick Pro-HG Duo.
 Форматы файлов: JPEG, RAW (ARW), RAW + JPEG.
 Запись видео: да, AVCHD (1920x1080) или MPEG-4 (1440x1080 или 640х480), частота обновления 25 кадров в секунду.
 Микрофон: встроенный стереомикрофон, стандартный разъём 3.5 мм для подключения внешних микрофонов.
 Экран: 3 дюйма, TFT, разрешение 921 тыс. субпикселей.
 Видоискатель: электронный, разрешение 1152 тыс. субпикселей, частота обновления 60 Гц.
 Питание: литиево-ионный аккумулятор NP-FW50 (1080 мА-ч, 7.8 Вт-ч) с поддержкой функции InfoLithium.
 Размеры и вес: 124х92х85 мм, 441 грамм (без карты памяти, аккумулятора и объектива).

Примечания 

Фотоаппараты Sony